Torsuut bezeichnet:
 Torsuut (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Torsuut (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Torsuut (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Torsuut (Sund, Ammassalik), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Torsuut (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Torsuut (Sund, Illulik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Torsuut (Sund, Qaarsorsuatsiaq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland